

Населені пункти та їхні частини
 Ліпіна — село в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ліпіна — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ліпіна — село в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпіна — частина села Божа-Воля в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ліпіна — частина села Старе Село (Старе Сьоло) в гміні Олешичі Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпіна — осада в гміні Долгобичів Грубешівського повіту Люблінського воєводства

Примітки